Kim Hong-il  (né le  à Bucheon en Corée du Sud) est un joueur professionnel sud-coréen de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Sa carrière professionnelle débuta avec le Halla Winia en 2003. Jusqu'à ce jour, il continue à évoluer pour cette équipe. Il aida son équipe à remporter le championnat de la ligue en 2009-2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004 ||Halla Winia ||Asia League ||16 ||4 ||4 ||8 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 ||Anyang Halla ||Asia League ||42 ||13 ||22 ||35 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Anyang Halla ||Asia League ||38 ||7 ||21 ||28 ||22 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|2006-2007 ||Anyang Halla ||Asia League ||30 ||12 ||19 ||31 ||24 ||3 ||2 ||2 ||4 ||4
|-
|2007-2008 ||Anyang Halla ||Asia League ||28 ||5 ||16 ||21 ||49 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2008-2009 ||Anyang Halla ||Asia League ||35 ||7 ||11 ||18 ||16 ||7 ||0 ||4 ||4 ||4
|-
|2009-2010 ||Anyang Halla ||Asia League ||27 ||1 ||11 ||12 ||22 ||7 ||1 ||0 ||1 ||0
|- 
|2010-2011 ||Anyang Halla ||Asia League ||11 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|colspan="13"|
|- 
|2014-2015 ||Waves ||  ||4 ||0 ||2 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

Internationales 

|2005 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde division 2 || 5 || 0 || 6 || 6 || 2 ||align="left"| Médaille de bronze
|- 
|2006 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde division 2 || 5 || 1 || 3 || 4 || 10 ||align="left"| Médaille d'argent
|-
|2007 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde division 2 || 4 || 0 || 5 || 5 || 18 ||align="left"| Médaille d'or

Notes et références

Voir aussi

Naissance en septembre 1980
Naissance à Bucheon
Joueur international sud-coréen de hockey sur glace
Joueur du Halla Winia
Joueur du Anyang Halla
Attaquant de hockey sur glace